Хизанишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Хизанишвили, Зураб Нодарович (род. 1981) — грузинский футболист, сын Нодара Хизанишвили.
 Хизанишвили, Ираклий Иванович (род. 1940) — советский актёр. 
 Хизанишвили, Нодар Георгиевич (род. 1953) — советский футболист.

См. также 
 Хизанейшвили, Отар Давидович (род. ) — грузинский футболист.